Стара река може да се отнася до:

 Стара река, река, десен приток на р. Вардар;
 Стара река (Текедере), река, ляв приток на р. Голяма Камчия;
 Стара река (Лопянска), река, десен приток на р. Малки Искър;
 Стара река (Костенецка река), река, десен приток на р. Марица;
 Стара река (Пещерска река), река, десен приток на р. Марица;
 Старата река, река, ляв приток на р. Марица;
 Стара река, река, десен приток на р. Струма;
 Стара река, река, ляв приток на р. Стряма;
 Стара река (Лефеджи, Лефеджа), река, десен приток на р. Янтра;
 Стара река, името на Струмешница в горното течение;
 Стара река, резерват в Стара планина;
 Стара река, село в Област Сливен;
 Стара река, село в Област Ямбол;
 Стара река, приток на река Богданица извиращ от възвишенията Равна в Сухо планина, Гърция;
 Стара река, на гръцки Ксиропотамос, река вливаща се от изток в Костурското езеро, Гърция;
 Стара река, на гръцки Палиорема или Агиос Германос, река в дем Преспа, Гърция.